Ма́рченко — українське патронімічне прізвище, утворене від особового імені Марко.

Відомі носії

Чоловіки

А 
 Марченко Анатолій Дмитрович (? — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, директор радгоспу. Член ЦК КПУ (1976—1981).
 Марченко Анатолій Олександрович (* 1956) — український та радянський футболіст, виступав на позиції нападника та півзахисника.
 Марченко Анатолій Тихонович (1938—1986) — письменник, дисидент, радянський політв'язень.
 Марченко Андрій Васильович — сержант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Андрій Вікторович (* 1978) — радянський та український футболіст, виступав на позиції півзахисника.
 Марченко Андрій Петрович — проректор з наукової роботи Харківського політехнічного інституту, відзначений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

В 
 Марченко Валентин Віталійович (* 1948) — український кінорежисер.
 Марченко Валерій Веніамінович (1947—1984) — український правозахисник, літературознавець і перекладач.
 Марченко Віктор Петрович (1969—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Віктор Степанович (* 1946) — український архітектор, член Національної спілки архітекторів України. Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка і Державної премії України в галузі архітектури.
 Марченко Віталій Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Владислав Петрович (* 1987) — український політик, депутат, заступник голови Запорізької обласної ради.
 Володимир
 Марченко Володимир Вікторович (1923 — ?) — мер Вінниці з 12.1964 по 15.11.1968 рік.
 Марченко Володимир Миколайович (* 1966) — Президент Нотаріальної палати України
 Марченко Володимир Олександрович (математик) (* 1922) — український науковець-математик.
 Марченко Володимир Олександрович (політик) (* 1971) — український політик.
 Марченко Володимир Романович (* 1953) — український політик, депутат, заступник голови та голова Київської міської організації ПСПУ.
 Марченко Всеволод Михайлович (1890—1937) — офіцер, військовий морський льотчик. Учасник Першої світової війни, громадянської війни в Росії на стороні Білого руху, Громадянської війни в Іспанії на боці націоналістів.
 Марченко Вячеслав Станіславович (* 1973) — український науковець, заступник директора Національного антарктичного наукового центра, інженер та водолаз-інструктор.

Г 
 Марченко Геннадій Юхимович ( 1932) — український графік.
 Марченко Георгій Іларіонович (1918 — ?) — український радянський діяч, голова колгоспу. Член Ревізійної Комісії КПУ (1956—1961).
 Марченко Григорій Борисович (1951—2017) — директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенант.
 Марченко Григорій Якович (1911—1981) — радянський військовий діяч. Член Військової ради — начальник Політуправління Південної групи військ, генерал-майор. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.

Д 
 Марченко Денис Миколайович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Денис Юрійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Марченко Дмитро — український кінорежисер 1910-х років.
 Марченко Дмитро Олександрович — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Марченко Іван
 Марченко Іван Васильович ( 1937) — український поет.
 Марченко Іван Дмитрович (1929—2017) — народний депутат України 1-го скликання, керівник промислових підприємств.
 Марченко Іван Миколайович (1994—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Ігор Савич (1931—1997) — майстер народно-інструментальної оркестровки, композитор, диригент.
 Марченко Ігор Юрійович (* 1975) — російський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2000, 2004 років.
 Марченко Ілля Васильович (* 1987) — український тенісист.

Є 
 Марченко Євгеній Вікторович (1998—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

К 
 Марченко Кирило (* 1997) — український баскетболіст, свінгмен.

Л 
 Марченко Леонід Володимирович (1947—2020) — український журналіст, документаліст, прозаїк, поет, сатирик-гуморист, автор творів для дорослих і дітей.
 Марченко Леонід Леонідович ( 1938) — український актор.

М 
 Марченко Максим Михайлович (* 1983) — полковник Збройних сил України, колишній командир батальйону «Айдар», командир 28-ї механізованої бригади.
 Марченко Микола Данилович (1895 — ?) — підполковник Армії УНР.
 Марченко Микола Дмитрович (* 1943) — український скульптор.
 Марченко Михайло Іванович (1902—1983) — український історик, перший радянський ректор Львівського університету.
 Марченко Михайло Маркович (* 1946) — український біохімік, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор.
 Марченко Михайло Олександрович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня

О 
 Марченко Олег Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олег Вікторович (нар 1963) — історик філософії та літератури, доктор філософських наук (2007), професор (2008).
 Марченко Олег Віталійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Марченко Олекса Андрійович (1937—2010) — український поет. Лауреат премії ім. Олександра Олеся. Член Національної спілки письменників України.
 Олексій
 Марченко Олексій Андрійович (* 1955) — український політик, народний депутат України 3-го скликання.
 Марченко Олексій Вікторович (1981—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олексій Володимирович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олексій Ігорович (* 1992) — російський хокеїст, захисник. Виступає за «Едмонтон Ойлерс» у Національній хокейній лізі (НХЛ).
 Марченко Олексій Станіславович — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Олександр
 Марченко Олександр Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олександр Володимирович (* 1971) — український політик, народний депутат України 4-го скликання.
 Марченко Олександр Миколайович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олександр Миколайович (* 1968) — український академічний веслувальник, бронзовий призер Олімпійських ігор, триразовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу.
 Марченко Олександр Миколайович — доктор технічних наук, професор кафедри вищої геодезії і астрономії, Інституту геодезії, Національного університету «Львівська політехніка».
 Марченко Олександр Олександрович (1965—2022) — український підприємець та політичний діяч, народний депутат України.
 Марченко Олександр Олександрович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Марченко Олександр Сергійович (? — 2022) — солдат Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Р 
 Марченко Руслан Володимирович (1978—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Марченко Сергій Анатолійович (*1977) — український футболіст, півзахисник.
 Марченко Сергій Миколайович (* 1955) — український режисер, сценарист.
 Марченко Сергій Михайлович (* 1981) — державний діяч, заступник голови адміністрації Президента України.

Т 
 Марченко Тимофій Митрофанович (1900—1920) — військовий діяч, бунчужний Гайдамацький коша Слобідської України.

Ф 
 Марченко Федір Григорович — український художник.
 Марченко Федір Романович (? — 1938) — відповідальний секретар Тульчинського окружного комітету КП(б)У. Член Центральної контрольної комісії КП(б)У (1930—1934).

Ю 
 Марченко Юрій Васильович (* 1973) — доктор політичних наук.
 Марченко Юрій Леонідович (* 1983) — український шоумен, телеведучий, журналіст.
 Марченко Юрій Миколайович (1998—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Марченко Юрій Петрович — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Я 
 Марченко Яків Григорович (1908—1969) — український кінооператор.

Жінки

В 
 Марченко Валентина Миколаївна (* 1967) — український фахівець у галузі економіки та корпоративного управління, доктор економічних наук, професор.
 Марченко Вероніка (* 1993) — українська спортсменка-лучниця, чемпіонка Європи-2016 у командому змаганні.

Г 
 Марченко Ганна (1899—1944) — інженер-економіст, акторка, Урядовець Міністерства преси, службовець Міністерства внутрішніх справ, Міністерства народного господарства уряду УНР.
 Марченко Ганна Корніївна (? — ?) — українська радянська діячка, доярка, завідувач птахоферми колгоспу=. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.

З 

 Марченко Зоряна Анатоліївна ( 1988) — українська акторка.
 Марченко Зоя Дмитрівна (1908—2000) — стенографістка. Двічі репресована в СРСР.

Л 
 Марченко Людмила Василівна (1940—1997) — російська актриса.
 Марченко Людмила Іванівна ( 1983) — український фасилітатор, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

М 
 Марченко Марина (* 1943) — заслужена вчителька України.
 Марченко Марина Анатоліївна (* 1985) — українська волейболістка, догравальниця збірної України.
 Марченко Марія Василівна (? — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, агроном колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Марченко Мія (* 1983) — українська письменниця та перекладачка.

Н 
 Марченко Надія Іванівна (* 1928) — стернярка Київського виробничого об'єднання «Більшовик». Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 9—10-го скликань.
 Марченко Надія Яківна (1922 — ?) — українська радянська діячка, вчителька середньої школи. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Марченко Наталія Петрівна (1967) — український науковець і письменниця, книгознавець, біографіст, літературний критик.
 Марченко Ніна Михайлівна (1929—2012) — педагог, учасник правозахисних рухів.
 Марченко Ніна Олексіївна (* 1944) — доярка ферми радгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Марченко Ніна Яківна (* 1940) — заслужена художниця України.

О 
 Марченко Оксана Михайлівна (* 1973) — українська телеведуча, журналістка, дружина Віктора Медведчука.
 Марченко Олена Павлівна (* 1979) — українська поетеса.
 Марченко Олена Яківна (1915 — ?) — українська радянська діячка, телятниця, бригадир колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го скликання.
 Марченко Олеся Євгенівна (* 1986) — українська тріатлоністка і тренер. Чемпіонка Європи в естафеті. Майстер спорту України міжнародного класу.

Т 
 Марченко Таїсія Ярославівна (нар 2007) — українська гімнастка, чемпіонка Європи зі спортивної акробатики 2021 року, чемпіонка Всесвітніх ігор 2022 року зі спортивної акробатики серед жіночих пар.
 Марченко Тамара Анатоліївна (* 1951) — Заслужений учитель України, поетеса.

Див. також 
 Марченко (хутір)
 Марченков

Примітки